Список Delphacidae Новой Зеландии включает все виды полужесткокрылых насекомых из семейства Delphacidae, обнаруженные в Новой Зеландии. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло.

Список видов 
18 видов и подвидов, главным образом, эндемики островов.

См. также 
 Список Cicadellidae Новой Зеландии
 Список Myerslopiidae Новой Зеландии

Примечания

Литература 
 
 Larivière, M.-C.; Fletcher, M. J.; Larochelle, A. 2010. Auchenorrhyncha (Insecta: Hemiptera): catalogue. — Fauna of New Zealand 63, 232 pages. (ISSN 0111-5383 (print), ISSN 1179-7193 (online); no. 63. ISBN 978-0-478-34720-3

Цикадовые
Delph